Colin peut désigner un  prénom masculin, un patronyme ou encore diverses espèces de poissons et d'oiseaux.

Biologie 
 Colin, nom vernaculaire de plusieurs espèces d'oiseaux
 Colin, nom vernaculaire de plusieurs espèces de poissons

Patronyme 

 Adrian Colin (1984-), verrier au chalumeau français ;
 Albert Colin (1865-1932), homme politique français ;
 Alexandre Colin (1798-1875), peintre français ;
 Alice Colin (1878-1962), peintre belge ;
  ;
 Anthony Colin (1985-), coureur cycliste français ;
Auguste Colin, (1804-?) publiciste, avocat, et voyageur français ;
 Charles Colin (1832-1881), hautboïste, organiste et compositeur français ;
 Daniel Colin (1933-2019), homme politique français ;
  ;
 Élie Colin (1852-1923), jésuite et scientifique français ;
 Érik Colin (1947-2013), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Fabrice Colin (1972-), écrivain de science-fiction français ;
 François Colin de Blamont (1690-1760), compositeur français ;
 Frédéric Colin (1969-), égyptologue belge ;
 Gabriel Colin (1825–1896), médecin vétérinaire français ;
 Georges Charles Émile Colin (1851-?), médecin et explorateur français ;
 Georges Colin (1921-2002), compositeur belge ;
 Gérard Colin (1958-), sauteur à ski français ;
 Grégoire Colin (1975-), comédien français ;
 Gustave Colin (1814-1880), homme politique français ;
 Gustave-Henri Colin (1828-1910), peintre français ;
 Héloïse Suzanne Colin (1820-1874), dessinatrice de mode, fille d'Alexandre ;
  ;
 Jacky Colin (1963-), footballeur français ;
  ;
 Jean-Claude Colin (1790-1875), ecclésiastique français ;
 Jean John Colin (1990-), boxeur mauricien ;
 Jeanne Colin-De Clerck (1924-), compositrice belge
 Jérôme Colin (1974-), journaliste belge ;
 Jürgen Colin (1981-), footballeur néerlandais ;
 Louis Colin (1821-1881), photographe suisse ;
 Louis-Frédéric Colin (1835-1902), professeur canadien ;
 Madeleine Colin (1905-2001), militante française ;
 Margaret Colin (1957-), actrice américaine ;
 Marielle Colin (19?-), joueuse de kayak-polo française ;
 Maurice Colin (1859-1920), homme politique français ;
 Maurice Colin (1913-1999), écrivain et traducteur français ;
 Maxime Colin (1991-), footballeur français ;
 Nicolas Colin (1624-1668), chirurgien ;
  ;
 Paul-Émile Colin (1867-1949), graveur et peintre français ;
  ;
 Pierre François Colin, (1777-1858), un homme politique français ;
 René Colin (1903-1993), homme politique français ;
 Richarno Colin (1987-), boxeur mauricien ;
 Roberto Colin (1879-19..), peintre brésilien ;
 Roland Colin (1928-), anthropologue, économiste, écrivain français ;
 Sid Colin (1920-1989), scénariste et producteur britannique ;
 Vladimir Colin (1921-1991), écrivain roumain.

Prénom 
Colin est un prénom masculin, hypocoristique du prénom , comme . Sa version féminine française est .

Art et culture 
 Colin, personnage principal du roman de Boris Vian, L'Écume des jours
 Jeannot et Colin, un conte philosophique de Voltaire
 Armand Colin, une maison d'édition française
 Colin, le deuxième nom de l'album Malicorne
 Colin-maillard, un jeu sportif traditionnel de groupe
 Colin, film britannique de Marc Price sorti en 2008

Toponyme 

 Colin, rivière française.

Autres 

 Colin (1905-1932), cheval de course américain

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Homonymie de titre